Het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 16 van 2014 was de 16e editie van het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 17, een AFC-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 17 jaar. Er namen zestien landen deel aan dit toernooi dat van 6 oktober tot en met 20 oktober in Thailand werd gespeeld. Noord-Korea werd winnaar van het toernooi. In de finale werd Zuid-Korea met 2–1 verslagen.

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 17 van 2015, dat van 17 oktober tot en met 8 november in Chili wordt gespeeld. De vier beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Noord-Korea, Zuid-Korea. Syrië en Australië.

Gekwalificeerde landen

Stadions

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Externe link
AFC – online
RSSSF

Asian Cup onder 17
Voetbal in 2014
Voetbal in Thailand
Sportevenement in Thailand